Plivanje na OI 2016. u Rio de Janeiru održavalo se od 6. do 13. kolovoza. Natjecanja su se održavala u Olimpijskom centru za vodene sportove. Hrvatska je imala dvoje predstavnika Maria Todorovića i Mateu Samardžić.

Matea Samardžić sudjelovala je na utrkama 100 i 200 metara leđno, u obje discipline plasirala se u polufinale na 100 metara je osvojila 13. dok je na 200 metara bila 15. Plivala je i u disciplini 400 metara mješovito te je u razigravanju osvojila 17. mjesto.

Mario Todorović sudjelovao na utrci 50 metara slobodno i zauzeo 40. mjesto.

Osvajači odličja

Muškarci

Plivači koji su sudjelovali u kvalifikacijama i primanju medalje.

Žene

Plivačice koje su sudjelovale u kvalifikacijama i primanju medalje.

Vanjske poveznice 
Službene stranice OI 2016. / plivanje

Izvor

 

Plivanje
 2016